Villa Taverna – villa di Milano
 Villa Taverna – villa di Roma
 Villa Taverna – villa di Triuggio
 Villa Parisi - già villa Taverna di Monte Porzio Catone